Il singolare del torneo di tennis Budapest Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Hernán Gumy che ha battuto in finale Karim Alami 2-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Karim Alami (finale)
 Hernán Gumy (Campione)
 Mikael Tillström (semifinali)
 Jeff Tarango (primo turno)

 Oleg Ogorodov (primo turno)
 Hicham Arazi (primo turno)
 Nuno Marques (primo turno)
 Olivier Delaître (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 1996